

Карамбай — село, Можгинський район, Удмуртія
 Карамбай — залізнична станція на залізниці Казань-Агриз

Дивись також 
 Новий Карамбай
 Старий Карамбай